Cher je lahko:

 Cher - francoski departma
 Cher - reka v osrednji Franciji
 Cher - ameriška pevka in igralka

Člani Demokratske stranke (ZDA)
Prejemnice zlatega globusa za najboljšo igralko v glasbenem filmu ali komediji